Елеменка — река в России, протекает по Лужскому району Ленинградской области.

Исток — северо-западнее болота Базач. Течёт на запад по незаселённой местности, впадает в Сабу с левого берега у деревни Елемно, в 57 км от устья Сабы. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Луга от в/п Толмачево до устья. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000612102000026299.

Примечания 

Бассейн Сабы
Реки Лужского района